Hiszpania jest największym państwem na Półwyspie Iberyjskim, a także miejscem, w którym stoją 4 spośród 20 najwyższych wieżowców w Europie. 

Ogólnie w całej Hiszpanii jest kilkanaście budynków o wysokości ponad 150 metrów wysokości, około 70 budynków o wysokości ponad 100 metrów.

Najwyższe budynki

Najwyższe budynki w budowie

Zobacz też 
 Lista najwyższych budynków w Barcelonie
 Lista najwyższych budynków w Madrycie
 Lista najwyższych budynków w Walencji
 Lista najwyższych budynków w Benidorm
 lista najwyższych budynków na świecie
 lista najwyższych budynków w Europie

Linki zewnętrzne 
 Skyscraperpage
 Emporis

Bibliografia 
 ctbuh